Вэнь-цзун () — храмовое имя нескольких китайских императоров разных династий:
 Вэнь-цзун (809—840), правивший танским Китаем с 826 по 840
 Туг-Тэмур (1304—1332), восьмой китайский император династии Юань, правивший с 1328 по 1329 и с 1329 по 1332
 Чжу Юйюэ из династии Мин
 Сяньфэн (1831—1861), Айсиньгёро Ичжу династии Цин, правивший с 1850 по 1861